Slalom žen na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v pátek 21. února jako poslední pátý závod žen na olympiádě v lyžařském středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany. Zahájení prvního kola proběhlo na 13.45 hod a druhé se jelo od 17.15 hod SEČ. Závodu se zúčastnilo 85 závodnic ze 45 zemí. Tři slalomářky nenastoupily na start.

Úřadující mistryní světa byla Američanka Mikaela Shiffrinová, která vítězstvím potvrdila roli jedné z favoritek. Obhájkyně olympijského zlata, německá lyžařka Maria Höflová-Rieschová, dojela na čtvrtém místě.

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se stala 18letá Američanka Mikaela Shiffrinová, která se tak ve svém druhém olympijském závodu kariéry stala vůbec nejmladším vítězem slalomu v historii olympijských her. Stříbro vybojovala zkušená rakouská lyžařka Marlies Schildová, která tak obhájila druhé místo z Vancouverských her 2010. Celkově získala čtvrtou olympijskou medaili, z toho třetí stříbrnou a třetí ze slalomu. Bronz si odvezla další Rakušanka Kathrin Zettelová, pro niž medaile znamenala první olympijský kov.

Výsledky

Reference 

Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014